BiH:
 Donji Zovik (distrikt Brčko), naselje u distriktu Brčko
 Donji Zovik (Hadžići, BiH), naselje u općini Hadžići